Ойген Герцог (, 14 квітня 1875, Відень — 17 грудня 1928, Чернівці) — автрійський мовознавець, фахівець з романської філології.

Біографія 
Вивчав романську філологію у Вільгельма Маєра-Любке. Був приват-доцентом Віденського університету. З 1911 року як наступник Матіаса Фрідвагнера обіймав посаду професора романської філології Чернівецького університету. Старший брат хіміка Ренігальда Олівера Герцога.

Праці 
 Untersuchungen zu Macé de la Charité’s altfranzösischer Übersetzung des Alten Testamentes, Wien 1900
 Materialien zu einer neuprovençalischen Syntax, Wien 1900
 Streitfragen der romanischen Philologie. Bändchen 1. Die Lautgesetzfrage : Zur französischen Lautgeschichte, Halle a.S. 1904
 Neufranzösische Dialekttexte, Leipzig 1906, 1914
 Das -to-Partizip im Altromanischen. Ein Beitrag zur Lehre vom syntaktischen Wandel, in: Prinzipienfragen der romanischen Sprachwissenschaft. Festschrift Wilhelm Meyer-Lübke, Halle 1910, S. 76-186
 Französische Phonogrammstudien, Wien 1912
 Historische Sprachlehre des Neufranzösischen : T. 1. Einleitung. Lautlehre, Heidelberg 1913
 Lehrbuch der rumänischen Sprache. Anfangsgründe, Czernowitz 1919, 2. Auflage 1920 (у співавтростві з Sextil Puşcariu)

Література 
 Некролог у Revista Filologică (Cernăuţi) 2, 1928/29, S. 232–245 (Neue Deutsche Biographie 8, 1969, S. 740)

Австрійські педагоги
Австрійські мовознавці
Романісти
Науковці Віденського університету
Науковці Чернівецького університету
Померли в Чернівцях
Уродженці Відня